The Final Cut (album), een album van Pink Floyd;
 films:
 The Final Cut (1995) van Roger Christian met Sam Elliott
 The Final Cut (2004) van Omar Naim met Robin Williams
 The Final Cut (serie), televisieserie uit 1995 met Ian Richardson